Maud Marshalová, hraběnka z Norfolku a ze Surrey (jinak také Matylda Marshalová; 1192 – 27. března 1248) byla anglo-normanská šlechtična a bohatá spoludědička svého otce Viléma Maréchala, 1. hraběte z Pembroke a své matky, Isabely de Clare, suo jure 4. hraběnky z Pembroke. Maud byla jejich nejstarší dcerou. Dvakrát se provdala, poprvé za Huga Bigoda, 3. hraběte z Norfolku a podruhé za Viléma z Warrene, 5. hraběte ze Surrey.

Rodina 
Maud se narodila jako nejstarší dcera Viléma Maréchala, 1. hraběte z Pembroke a Isabely de Clare 4. hraběnky z Pembroke, jedné z největších dědiček Walesu a Irska. Maud měla pět bratrů a čtyři mladší sestry. Byla spoludědičkou rozsáhlých bohatých statků.

Jejími prarodiči byli John Marshal a Sibyla ze Salisbury a Richard de Clare, 2. hrabě z Pembroke (známý jako "Strongbow") a Aoife MacMurroughová.

Manželství a potomci 
Někdy před postní dobou roku 1207 se Maud poprvé provdala za Huga Bigoda, 3. hraběte z Norfolku. V roce 1215 byl Hugo jedním z ručitelů Magna charty. Titul zdědil v roce 1221, takže toho roku se Maud stala hraběnkou z Norfolku. Manželé spolu měli několik dětíː

 Roger Bigod, 4. hrabě z Norfolku (1209–1270)
 Hugo Bigod (1211–1266)
 Isabela Bigodová (1215–1250)
 Ralf Bigod (1218–?)

Hugo Bigod zemřel v roce 1225 a Maud se před 13. říjnem toho roku provdala za Viléma z Warrene, 5. hraběte ze Surrey. Měli spolu dvě dětiː

 Isabela z Warrene (1228–1282)
 Jan z Warrene, 6. hrabě ze Surrey (1231–1304)

Maudin druhý manžel zemřel v roce 1240. Jejich syn Jan se stal 6. hrabětem ze Surrey, ale kvůli jeho mládí se stal správcem jeho statků Petr Savojský, strýc anglické královny Eleonory z Provence.

Maud zemřela 27. března 1248 a byla pohřbena v klášteře Tintern.

Vývod z předků

Reference 

Narození v roce 1192
Úmrtí 27. března
Úmrtí v roce 1248
Hraběnky ze Surrey
Ženy
Pohřbení v klášteře Tintern